Brinkworth (Australië), een plaats in Australië
Brinkworth (Engeland), een plaats en civil parish in Engeland